Це список запланованих та реалізованих у 2017 році відеоігрових подій.

Події

Релізи консолей 
Це список запланованих та випущених консолей у 2017 році.

Релізи відеоігор 
Нижче наведено список запланованих та випущених відеоігор у 2017 році.

Примітка: Всі дати є першим випуском відеогри на вказаній у таблиці консолі(-в).

Скасовані 

 Scalebound (XOne, Win)
 Titanfall: Frontline (Android, iOS)

Закриті 

 Club Penguin

Примітки 

Роки у відеоіграх